José del Castillo Sáenz de Tejada (Alcalà la Real, 1901 - Madrid, 1936), militar espanyol
 José del Castillo (pintor) (Madrid, 1737-1793), pintor espanyol
 José Antonio Castillo Barragán, conegut com a Castillo (Granada, Andalusia, 1970), futbolista andalús que jugava de migcampista
 José Carlos Castillo García-Tudela (Cartagena, 1908 - Bogotà, 1981), futbolista murcià instal·lat a Catalunya
 Carlos José Castilho (Rio de Janeiro, 1932 - Rio de Janeiro 1987), futbolista brasiler